«So Am I» () — сингл американской певицы Эйвы Макс. Он был выпущен 7 марта 2019 года на лейбле Atlantic Records в качестве второго сингла с ее дебютного студийного альбома «Heaven & Hell». Ремикс-версия песни с участием южнокорейской группы NCT 127 была выпущена 3 июля 2019 года.

Сингл достиг 13-го места в UK Singles Chart, 14-го места в ARIA Charts и 5-го места в американском чарте Hot Dance Club Songs. Он был сертифицирован дважды платиновым в Польше и платиновым в Австралии, Бразилии, Канаде и Швейцарии, золотым — в США и Великобритании.

Выпуск 
Сингл был выпущен для цифровой загрузки и потоковой передачи 7 марта 2019 года, а 25 июня 2019 года и на радиостанциях в США. Он был написан в соавторстве с Макс, Чарли Путом, Марией Смит, Виктором Теллом, Джиджи Громбахером, Роландом Спрекли и Чиркутом, которые также занимались производством.

Критика 
Майкл Сильва из Billboard описал песню как бодрый поп-гимн. Маркос Пападатос из Digital Journal описал вокал Макс как четкий, успокаивающий и выразительный, а также похвалил композицию за запоминающийся ритм, который вдохновит слушателей встать и начать танцевать. Майкл Крэгг из The Guardian описал песню как гимн изгоя «i'M weird me».

Видеоклип 
Режиссером видеоклипа выступил Исаак Ренц, он был загружен на YouTube 7 марта 2019 года. Макс описала концепцию клипа так:

Она также призналась, что над ней издевались в седьмом классе, она отомстила обидчику и была исключена из школы. По состоянию на январь 2020 года видеоклип имеет более 128 миллионов просмотров на YouTube.

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Синглы Atlantic Records
Песни Эйвы Макс
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, написанные Чарли Путом